Claude de Ramezay (1659-1724), officier puis gouverneur par intérim de la Nouvelle-France ;
 Jean Baptiste Nicolas Roch de Ramezay (1708-1777), lieutenant du roi et signataire de la reddition de Québec ;
 Louise de Ramezay (1705-1776), une personnalité du monde des affaires de la Nouvelle-France.

Voir aussi 
 Seigneurie de Ramezay, une seigneurie dans la Montérégie, accordée à Claude de Ramezay en 1710
 Musée du Château Ramezay, un ancien musée privé d'histoire au Québec

Lien interne